INOVAX é uma empresa brasileira de Tecnologia da Informação e Comunicação fundada em 11 de agosto de 1989. Atua no desenvolvimento, produção e implantação de sistemas de comunicação multimídia pela internet. Criada por um grupo de cinco engenheiros, sua sede de desenvolvimento localiza-se no Parque Tecnológico, na Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Possui também escritórios administrativos em São Paulo e no Rio. A INOVAX é a única empresa latino-americana que possui tecnologia própria no segmento de Mesas de Operações Financeiras e que se dedica à pesquisa e desenvolvimento de produtos, oferecendo soluções tecnológicas exclusivas baseadas em padrões internacionais da indústria de eletrônica e Telecomunicações.

Produtos 
A empresa desenvolve produtos para Integração de Sistemas, incluindo redes de comunicação pela internet, sistemas de transmissão e multiplexação por divisão de comprimento de onda DWDM, sistemas de comunicação em tempo real, sistemas multimídia para internet e sistemas de energia e sistemas de data center e computação em nuvem. Entre seus principais produtos destacam-se:

 NEOPATH para Centros de Decisão 
 NEOPATH para  Mesas Financeiras
 NEOPATH off-shore
 Sistemas Retificadores INOVAX
 Inovax Transceivers
 Oceanspace Container Data Center

Parcerias 
A INOVAX possui parceria comercial no Brasil com empresas como a Huawei, Hewlett-Packard, Acme Packet e AudioCodes. Além disso, a empresa possui parcerias com a Financiadora de Estudos e Projetos(FINEP), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia (COPPE/UFRJ).

Ver também 
Tecnologia da Informação e Comunicação
Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Ligações externas 
 
 Página oficial do Parque Tecnológico do Rio de Janeiro
 Blog da INOVAX
 Página institucional da INOVAX no Facebook

Empresas fundadas em 1989
Telecomunicações
Ciência da computação
Engenharia de sistemas